Ла-Шапе́ль-Гонаге́, Ла-Шапель-Ґонаґе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 105 км на північний схід від Бордо, 10 км на північний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 405 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1057,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Шапель-Гонаге на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Гонаге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь